Les championnats du monde d'escrime 2018,  des championnats du monde d'escrime, ont lieu du 19 au 27 juillet 2018 à Wuxi, en Chine.

Wuxi devient la première ville chinoise à accueillir des championnats du monde complets (Pékin avait accueilli deux épreuves par équipes non-olympiques, en 2008). La cité de la province du Jiangsu était en lice contre la ville japonaise de Fukuoka. 

L'équipe d'Italie, avec quatre titres, domine le tableau des médailles de cette édition. Les équipes de Corée du Sud et des États-Unis réalisent des championnats du monde historiques avec respectivement sept et six médailles, dont deux en or. La France suit avec quatre médailles dont deux titres. Malgré ses sept médailles, la Russie se classe cinquième avec un seul sacre tandis que la Suisse complète le petit groupe des pays médaillés d'or.

Calendrier 
Les épreuves sont réparties sur neuf jours. Les trois premiers jours de compétition sont dédiés aux qualifications préliminaires des compétitions individuelles.

Médaillés

Épée

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Fleuret

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Sabre

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Références

Lien externe 

 Site officiel

2018
Escrime
Escrime 2018
Compétition d'escrime en Chine
Sport en Chine en 2018
Sport en juillet 2018